CC1 steht für:
 Chess Challenger 1, Schachcomputer
 Hamburg Cruise Center HafenCity, Kreuzfahrtterminal in Hamburg 
 CIÉ Nr. CC1, irische Dampflokomotive

CC-1 steht für:
 CeltixConnect-1, Seekabel zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich

Siehe auch:
 1CC
 CCI

Abkürzung